A Brit Királyi Haditengerészetnél eddig három hajó viselte a HMS Dorsetshire nevet. Nevüket az angol Dorsetshire megyéről kapták.

 Az első Dorsetshire egy 80 ágyús hajó volt, melyet 1694-ben bocsátottak vízre, 1712-ben felújítottak, majd 1749-ben eladtak.
 A második Dorsetshire egy 70 ágyús hajó volt, mely 1757-től 1775-ig állt a Királyi Haditengerészet szolgálatában.
 A harmadik Dorsetshire egy  County-osztályú nehézcirkáló volt, melyet 1929-ben bocsátottak vízre, majd 1942-ben egy japán zuhanóbombázó elsüllyesztette.